Leo Wollner ist der Name folgender Personen:

* Leo Wollner (Mediziner) (1924–2005), österreichisch-britischer Mediziner und Forscher 
 Leo Wollner (Designer) (1925–1995), österreichischer Textildesigner